Иррадиа́ция ( — освещаю лучами, сияю):
Иррадиация в оптике — кажущееся увеличение размеров светлых фигур на черном фоне;
Иррадиация в физиологии — распространение процесса возбуждения или торможения в центральной нервной системе;
 Иррадиация в медицине — распространение болевых ощущений за пределы пораженного участка или органа.